Kamperhof bezeichnet

 die Landwirtschaftliche Versuchsanstalt Kamperhof in Mülheim an der Ruhr
 den Kamper Hof in Rheinberg